Partido Colorado (Paraguai)
 Partido Colorado (Uruguai)

 Partido Vermelho

Desambiguações de política
Desambiguações de organizações